Jan Cools (heemkundige) (1940-2020), Belgisch heemkundige
 Jan Cools (worstelaar) (1918-?), Belgisch worstelaar